La cordillère Orientale peut désigner trois chaînes de montagnes de la cordillère des Andes :
 la cordillère Orientale en Bolivie et au Pérou ;
 la cordillère Orientale en Colombie ;
 la cordillère Orientale en Équateur.